

Patronyme 

 Claude Mesplède (1939-2018) est un critique littéraire, spécialiste du roman policier.
 Jean-François Mesplède est l'auteur de Trois étoiles au Michelin : une histoire de la haute gastronomie française et européenne, préface d'Alain Ducasse.
 Pierre-Alain Mesplède (1943-2011), écrivain français de littérature policière.

Toponyme 

 Mesplède est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Nom commun
 LE Mesplède est l'une des appellations du dictionnaire des littératures policières.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme